Бриџер има више значења:
 Бриџер (округ Галатин, Монтана)
 Бриџер (округ Карбон, Монтана)